

Toponyme 

 Biesme, section de la commune belge de Mettet en province de Namur ;
 Biesme-sous-Thuin, section de la ville belge de Thuin en province de Hainaut.

Hydronyme 
Biesme est un nom de cours d’eau notamment porté par :
 La Biesme, rivière française, affluent de l’Aisne ;
 La Biesme, ruisseau belge, affluent de la Sambre.